Pas moral pour deux sous est un téléfilm français de Jean Archimbaud diffusé en 1971.

Synopsis 
En Angleterre, les mésaventures d'un ancien gangster, devenu un vieux monsieur respectable, de retour sur les lieux de ses agissements passés.

Fiche technique 
  Titre : Pas moral pour deux sous
  Réalisation : Jean Archimbaud
  Scénario : pièce de Edmund Wolf. Adaptation de André Gillois
  Pays : France
  Durée : 
  Date de diffusion :

Distribution 
  Fernand Gravey
  Marcelle Arnold
  Madeleine Barbulée
  François Beaulieu
  Béatrice Belthoise
  André Chanal
  Lyne Chardonnet
  Raoul Curet
  Eliette Demay
  Michel Derain
  Luc Florian
  Bernard Musson
  Michel Nastorg
  Paul Villé

Sources 
Fictions françaises à la télévision, de 1945 à 1990 tome 1 ( Les )- Auteur: Jean-Marc Doniak - Editeur: Dixit

Notes et références 

Téléfilm français des années 1970
Téléfilm diffusé en 1971